Østrigs Grand Prix 2016 (officielt navn: Formula 1 Grosser Preis von Österreich 2016) er et Formel 1-løb som blev arrangeret 3. juli 2016 på Red Bull Ring ved byen Spielberg i Steiermark, Østrig. Det var det niende løb i -sæsonen, og det 29. Østrigs Grand Prix.

Løbet blev vundet af Mercedes-køreren Lewis Hamilton, som også havde pole position og hurtigste omgang. På andenpladsen kom Red Bulls Max Verstappen, mens Kimi Räikkönen i Ferrari sikrede sig tredjepladsen.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Nico Rosberg og Sebastian Vettel fik en gridstraf på fem placeringer for en ikke-planlagt udskiftning af gearkasse.
  - Felipe Massa startede fra pit lane efter at have skiftet frontvinge.
  - Daniil Kvjat startede fra pit lane efter at have skiftet overlevelsescelle efter en kraftig ulykke i Q1.
  - Jolyon Palmer, Rio Haryanto og Felipe Nasr fik hver en gridstraf på tre placeringer for ikke at have reduceret hastigheden tilstrækkeligt under gult flag i Q1.
  - Nico Rosberg blev efter løbet idømt en tidsstraf på ti sekunder for at have forårsaget en kollision med Lewis Hamilton.
  - Romain Grosjean fik en tidsstraf på fem sekunder for at have kørt for hurtigt i pit lane.
  - Sergio Pérez, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg og Felipe Massa udgik af løbet, men blev klassificeret eftersom de havde fuldført over 90% af løbsdistancen.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2016
Østrigs Grand Prix